Tatischeff ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Tatischeff alias Jacques Tati (1907–1982), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Pierre-François Tatischeff alias Pierre Tati (* 1949), französischer Filmproduzent und Regisseur
 Sophie Tatischeff (1946–2001), französische Filmeditorin und Filmregisseurin

Siehe auch:
 Tatischtschew